Горковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Горковская волость (Городокский уезд) — в составе Витебской губернии, Городокский уезд
 Горковская волость (Сольвычегодский уезд) — в составе Вологодской губернии, Сольвычегодский уезд
 Горковская волость (Кинешемский уезд) — в составе Костромской губернии, Кинешемский уезд
 Горковская волость (Нерехтский уезд) — в составе Костромской губернии, Нерехтский уезд
 Горковская волость (Бобруйский уезд) — в составе Минской губернии, Бобруйский уезд